GLS est un sigle qui peut signifier :
 General Logistics Systems, une entreprise néerlandaise de logistique ;
 GLS Bank (où GLS signifie Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken), une banque allemande fondée en 1974 ;
 Mercedes-Benz Classe GLS, un SUV produit par Mercedes-Benz depuis 2016 ;
 Global location sensor, ou geolocator), un dispositif de suivi électronique léger et archivé, habituellement utilisé dans la recherche sur la migration des oiseaux pour cartographier les voies de migration.